Alan Ford (1923–2008) olimpiai ezüstérmes amerikai úszó
 Alan Ford (1938) angol színész